Ге́рман Теодо́р Цотенбе́рг (, во фр. произношении — Зотанбэр; 25 января 1831, Прусице — 1 августа 1900, Антиб) — французский арабист.

Биография 

Сотрудник Национальной библиотеки в Париже.

С 1891 года — член-корреспондент Петербургской АН.

Известен своим переводом «» арабского историка ат-Табари на французский язык.

Труды 
 Chronique de Abou-Djafar-Moʿhammed-Ben-Djarir-Ben-Yezid Tabari / Abū-Ǧaʿfar Muḥammad Ibn-Ǧarīr Ibn-Yazīd aṭ- Ṭabarī. 3 volumes. Paris, 1867—1871.
 Invasions des Visigoths et des arabes en France. Extrait du Tome II de l’Histoire Generale du Languedoc. Toulouse, 1876.
 Catalogue des manuscrits arabes. Paris, 1883—1895.
 Notice sur le livre de Barlaam et Joasaph: accompagnée d’extraits du texte grec et des versions arabe et éthiopienne. Paris, 1886.
 Histoire d' 'Alâ Al-Dîn ou la Lampe Merveilleuse / Texte Arabe publié avec une notice sur quelques manuscrits des Mille et une Nuits par H. Zotenberg. Paris, 1888.
 Tabari: Mohammed, sceau des prophetes. Extrait de la Chronique de Tabari, traduit par Hermann Zotenberg, prefacee par Jacques Berque. Paris, 1980.

Примечания

Литература 
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 251.

Арабисты Франции
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Исламоведы Франции
Востоковеды Франции